Берриосабаль:

 Берриосабаль — город в Мексике, штат Чьяпас.
 Берриосабаль — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.